Баклановский — исчезнувший хутор в Дубовском районе Ростовской области. Хутор располагался в пойме Дона, при озере Баклановском, между станицами Алдабульской и Баклановской.

История 
Дата основания не установлена. Хутор относился к юрту станицы Гугнинской (с 1878 года — Баклановская). В 1859 году в станице имелись 48 дворов, проживали 161 душа мужского и 181 женского пола. К 1873 году в хуторе проживало 255 души мужского и 305 женского пола.

Согласно Всероссийской переписи населения 1897 года в хуторе проживало 196 душ мужского и 230 женского пола. Согласно алфавитному списку населенных мест Области войска Донского 1915 года в хуторе проживало 310 души мужского и 313 женского пола.

В результате Гражданской войны население хутора сократилось. Согласно Всесоюзной переписи населения 1926 года в хуторе Баклановском Баклановского сельсовета Цымлянского района Сальского округа Северо-Кавказского края проживало 269 человек, из них 265 — великороссы.

Население 
Динамика численности населения

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Дубовского района (Ростовская область)